Атотонилко ел Гранде има више значења:

 Општина Атотонилко ел Гранде (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Атотонилко ел Гранде (Атотонилко ел Гранде, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику